Yahualica (Hidalgo), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Hidalgo
 Yahualica de González Gallo, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Jalisco